Список країн за рівнем народжуваності 
Н — рівень народжуваності (народжень за рік на 1000 осіб)

References

Рівень народжуваності
Народжуваність